Siegesturm werden folgende Türme genannt:
 Siegesturm (Bayreuth)
 Siegesturm (Eckersdorf)
 Kirti Stambha, Chittorgarh, Indien 
 Vijaya Stambha, Chittorgarh, Indien 
 Qutb Minar, Delhi, Indien
 Sarga Suli (oder Ishar laat), Jaipur, Indien